Příjmení Ambrož nosí více různých osobností:

 František Ambrož – více osobností
 Jan Ambrož (* 1954) – český šachista
 Josef Karel Ambrož (1754–1822) – český operní tenorový zpěvák a skladatel
 Mihael Ambrož (1808–1864) – slovinský politik, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu, později starosta Lublaně
 Michal Ambrož (1954–2022) – český zpěvák a kytarista, člen skupiny Jasná páka
 RNDr. Pavel Ambrož CSc. (* 1941) – český astronom
 Pavel Ambrož (12. 8. 1964 – 20. 11. 2011 Brno), řečený Homér – básník a textař
 Václav Bernard Ambrož (též Václav Bernard Ambrozzi) (1723–1806) – český malíř doby rokoka

 Hana Ambrožová – česká biatlonistka

Reference

Externí odkazy 
 

Česká příjmení